Deuxième Chance, une série télévisée américaine.
 L'école de la deuxième chance, un concept éducatif.

Voir aussi